

Nom de famille 

 Hadja Saran Daraba Kaba (1945/1946), femme politique guinéenne ;
 Mary Saran (1897-1976), journaliste germano-britannique ;
  (1946-), homme politique indien ;
 Shriya Saran, actrice indienne.

Toponymie 

 Saran, une commune du Loiret en France ;
 Saran, une commune du Burkina Faso ;
 Saran (Сарань), une ville de l'oblys de Karaganda au Kazakhstan ;
 Saran, un district du Bihar en Inde ;
 Saran, une division territoriale du Bihar en Inde.